La Bettola ima više značenja:
 La Bettola, Padova
 La Bettola, Parma